Pelzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Pelzmann (1894–1942), österreichischer Arbeiter und Opfer der politischen Justiz des Nationalsozialismus
 Linda Pelzmann (* 1945), österreichische Wirtschaftspsychologin und Hochschullehrerin
 Sabine Pelzmann (* 1966), österreichische Autorin, Bildhauerin und Unternehmensberaterin